Schlossbach kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Schlossbach (udde), 
 Mount Schlossbach, 

Robotskapade Antarktisförgreningar